Mädchenjahre steht für:
 Mädchenjahre (1961), sowjetischer Film von Leonid Estrin 
 Mädchenjahre (1979), französischer Film von Jeanne Moreau